Gerber pode referir-se a:

 Gerber-Las Flores - Região censo-designada localizada no Estado americano de Califórnia.
 Gerber Tecnology - empresa estadunidense voltado à modelagem de vestuário.

Gerber é o sobrenome de:
 Traugott Gerber - médico e botânico alemão.

Desambiguação